Alf Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alf Branch (Jones Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alf Branch (Laurel Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alf Branch (Buffalo River), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Alf Loftin Branch, Fluss im Bundesstaat Tennessee